Hunger of Elements е втори студиен албум на полската NS black metal група Kataxu, издаден на 31 май 2005 година от Supernal Music. Времетраенето на албума е 48 минути и 27 секунди.

Изпълнители 
 Piaty – вокал, китара, клавири
 Melfas – клавири
 Mitloff – барабани
 Jacek Melnicki – клавири

Трак листа

Външни препратки 
 Hunger of Elements // Last.fm 
 Hunger of Elements // Encyclopaedia Metallum 
 Hunger of Elements // Discogs 
 Hunger of Elements // Metal Kingdom 

Албуми на Kataxu
Музикални албуми от 2005 година